Crochetage est un nom commun, dérivé du mot .

 En serrurerie, le crochetage est une technique d'ouverture de serrure.
 En physiothérapie, le crochetage ou fibrolyse diacutanée est une approche utilisée dans la prise en charge de certains troubles musculosquelettiques modérés.
 En technique de combat, on appelle crochetage différentes techniques de combat.